Банда Руслана Мукаева — банда «чёрных риелторов» и рабовладельцев, действовавшая в 2005 — 2008 годах.

Создание банды 
Чеченская семья Мукаевых переехала в Зимовниковский район Ростовской области в середине 1990-х годов. Семья состояла из Руслана, Арби Абдул-Межидовича и Саламбека Абул-Межидовича Мукаевых, жены Саламбека Петмат Мухидовны и их сына Магомеда. Мукаевы поселились на хуторе Грушёвка и занялись разведением крупного скота.

В середине 2000-х годов Руслан Мукаев создал банду, в которую помимо него вошли Саламбек и Магомед Мукаевы, житель Владикавказа Аслан Цаболов и двое жителей Орла —  бывший сотрудник ГАИ Эдуард Кучугура, уволенный со службы за взятку, и имевший хорошую характеристику сотрудник ОМОНа Темурлан Хамутаев.

Преступная деятельность 
Банда занималась «чёрным риелторством», то есть преступным, мошенническим путём завладевала чужими квартирами. Главарь банды Руслан Мукаев имел серьёзные связи среди московских нотариусов, в риелторских компаниях и фирмах по оформлению недвижимости. Преступники чаще всего действовали по одной схеме — они искали одиноких людей (чаще всего злоупотребляющих алкоголем), имеющих квартиру в Москве, входили к ним в доверие и позже различными способами завладевали их жильём. Иногда они похищали владельцев квартир и вывозили их в Ростовскую или в Орловскую область. Там жертв или превращали в рабов сообщники Мукаева, или насильно удерживали в психиатрической больнице. После этого жертв спаивали и заставляли оформить свои квартиры на Мукаева (или добивались этого же с помощью угроз). Иногда бандиты перепродавали квартиры несколько раз.

Самыми известными преступлениями банды были похищения Петра Сергеева и Николая Ноздрина.

В начале 2005 года Руслан Мукаев завёл знакомство со своим соседом — пенсионером Петром Сергеевым. Мукаев приносил ему продукты, подарил телевизор, по его заказу в квартире поставили новую входную дверь. Войдя к Сергееву в доверие, бандит однажды предложил мужчине приватизировать квартиру, что тот и сделал. Позже Мукаев, чтобы как-то удалить хозяина из квартиры, предложил Сергееву работу охранником в Подмосковье, но тот отказался. Спустя какое-то время главарь банды пригласил Сергеева «на шашлыки» в Тулу. Однако вместо этого преступники вывезли Сергеева в Грушёвку, в пути избив его. Позже сестра мужчины обратилась в милицию с заявлением о пропаже брата, что впоследствии помогло задержать бандитов.

К тому времени Мукаевым в Грушёвке принадлежал коттедж, ферма, 20 коров и отара овец. Ферма была окружена метровым рвом и охранялась вооружённым сторожем и десятью собаками. Кроме Сергеева, пленниками бандитов были и другие люди (в том числе и бездомные), содержащиеся на ферме и в сарае рядом с коттеджем. Саламбек и Магомед заставляли их бесплатно работать по хозяйству (в основном обслуживать скот), рубить дрова, топить печь. Среди рабов был и один бывший военнослужащий, которого Мукаевы наняли на работу, а после привезли в Грушёвку и заставили бесплатно трудиться на себя, угрожая убийством.

«Рабы» жили в тяжёлых условиях и скудно питались, бандиты часто избивали их. Несколько пленников сумели сбежать, ещё нескольких у бандитов выкупили родственники. Пленники Мукаевых много раз пытались звать на помощь, выбрасывая через щели забора записки с просьбой вызвать милицию. Однако местные жители, находившие эти записки, боялись криминального авторитета Саламбека Мукаева.

Пётр Сергеев провёл в плену у бандитов около полутора лет. Его держали в сарае без света и тепла. Бандиты периодически избивали его и угрожали убить.

Николай Ноздрин был владельцем двух комнат в коммунальной квартире в центре Москвы. В декабре 2007 года Руслан Мукаев завёл с ним дружбу, а позже убедил его поменять его две комнаты на меньшее жильё с доплатой, чтобы рассчитаться с долгами по квартплате. Бандиты продали комнаты Ноздрина за 300 тысяч долларов, а его самого перевезли в однокомнатную квартиру, но при этом не отдав ему ни документов на неё, ни денег. Позже бандиты вывезли Ноздрина в Орёл и сдали его в платную психиатрическую больницу. Врач Сергей Оганов, которому Хамутаев заплатил деньги за насильственное удерживание Ноздрина, впоследствии сказал, что ничего не знал о делах банды, а Ноздрина на самом деле посчитал настоящим алкоголиком. Однако Ноздрин сумел сообщить о своём местонахождении своей сожительнице и вскоре был освобождён милиционерами.

К концу своей преступной деятельности на Руслана Мукаева было оформлено около 300 квартир. Многие из бывших владельцев этих квартир пропали без вести.

Аресты, следствие и суд 
2 марта 2008 года в Грушёвке усиленным отрядом спецназа в своем доме были задержаны Саламбек и Магомед Мукаевы. В сарае рядом с коттеджем и на ферме милиционеры обнаружили и освободили пятерых пленников, в том числе Сергеева и одну женщину. В ходе обыска в коттедже были обнаружены документальные съёмки проведения террористических актов в Чеченской республике. В этот же день в Орле и в Москве были задержаны остальные участники банды. При обыске в квартире Хамутаева была обнаружена боевая граната.

Обращение Асламбека Апаева 
Эксперт Московской Хельсинкской группы по Северному Кавказу Асламбек Апаев написал открытое письмо тогдашнему Президенту России Дмитрию Медведеву, руководителям силовых структур и  правозащитнице Людмиле Алексеевой, в котором просил оказать содействие семье Мукаевых. По словам Апаева, Мукаевых «без всяких оснований» обвинили в захвате заложников и поставке в Чечню оружия для боевиков, а Пётр Сергеев находился у Мукаевых, потому что не имел возможности выехать домой. Апаев назвал Мукаевых «совершенно безвинными людьми».

Суд 
Следствие длилось около полутора лет. Перед судом предстали шестеро участников банды. Сергей Оганов проходил по делу как свидетель. В сентябре 2010 года Преображенским районным судом был вынесен приговор. Все шестеро подсудимых были признаны виновными в похищении человека и мошенничестве в особо крупном размере. Подсудимые были приговорены к срокам лишения свободы от 6 с половиной до 14 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима (самый большой срок получил главарь банды).

Ссылки 
 Росбалт — Житель Грозного похитил москвича и сделал из него раба
 Газета «Комсомольская правда» — Осуждена банда черных риэлторов, державших заложников в Ростовской области
 Газета «Московский комсомолец» — Рынок отъемного жилья
 newstube — «Черным риэлторам» дали длительную «прописку»
 Газета «Комсомольская правда» — «Черный риелтор» держал в рабстве пятерых россиян
 Статья в газете «Собеседник»
 Вести.Ru — Вынесен приговор по делу «черных риелторов»
 Кавказский узел — Правозащитник просит Медведева помочь преследуемой в Ростовской области семье из Чечни

Мукаев
Мукаев
Банда Мукаева
Банда Мукаева
Банда Мукаева